Эмакхазени (Emakhazeni) — местный муниципалитет в районе Нкангала провинции Мпумаланга (ЮАР). Административный центр — Эмакхазени.

Местные муниципалитеты ЮАР
Мпумаланга